Тенісний турнір у змішаному парному розряді на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні відбувся з 1 до 5 серпня 2012 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету у Вімблдоні.

Всі матчі тривали щонайбільше три сети, до перемоги в двох сетах. У перших двох сетах, за рахунку 6-6 за геймами, розігрували класичний тай-брейк до семи очок. За рахунку 1:1 за сетами, розігрували 'супер тай-брейк' (вигравала та пара, що першою набирала принаймні 10 очок з перевагою у два очка.

Змагання в змішаному парному розряді проводили вперше від Олімпіади 1924 в Парижі, коли золоту медаль виграли Гейзел Вайтмен і Річард Вільямс.

Чемпіонами цієї Олімпіади стали Вікторія Азаренко і Максим Мирний, які у фіналі перемогли Лору Робсон і Енді Маррея з рахунком 2–6, 6–3, [10–8]. Ліза Реймонд і Майк Браян здобули бронзові медалі, перемігши Сабіне Лісіцкі і Крістофера Каса з рахунком 6–3, 4–6, [10–4].

Розклад 
Турнір тривав від 1 до 5 серпня.

Сіяні пари 
  /  (Чемпіони, золоті медалісти)
  /  (1 коло)
  /  (півфінал, бронзові медалісти)
  /  (1 коло)

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = місце ITF

Сітка

Примітки 

Теніс на літніх Олімпійських іграх 2012